Football Club Kotajk Abovjan je arménský fotbalový klub sídlící ve městě Abovjan. Klub byl založen v roce 1955. V roce 1995 byl do klubu sloučen prvoligový celek Bananc Kotajk, název se tehdy nezměnil. Po odehrání sezóny 2006 klub ukončil činnost. Obnoven byl v roce 2016 bývalým abovjanským fotbalistou Samvelem Petrosjanem.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kotajk s kapacitou 3 946 diváků.

Historické názvy 

Zdroj:

 1955 – FC Kotajk Abovjan (Football Club Kotajk Abovjan)
 1998 – zánik
 2000 – obnovena činnost pod názvem FC Kotajk Abovjan (Football Club Kotajk Abovjan)
 2005 – FC Esteghlal-Kotajk Abovjan (Football Club Esteghlal-Kotajk Abovjan)
 2006 – FC Kotajk Abovjan (Football Club Kotajk Abovjan)
 2006 – zánik
 2016 – obnovena činnost pod názvem FC Kotajk Abovjan (Football Club Kotajk Abovjan)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Kotajk-2 

Kotajk-2 byl rezervní tým Kotajku, naposled hrající v sezóně 2006 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2003, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 6. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1955